Гимназия № 7 (ранее Средняя школа № 23) — одна из средних общеобразовательных школ города Грозного, располагается в Байсангуровском районе по улице Гуцериева (бывшая Буровая).

История 
В 1947 году трестом «Октябрьнефть» в Октябрьском районе (ныне Байсангуровский район) города Грозного был построен жилой микрорайон для сотрудников организации, который включал в себя социальные объекты. Одним из таких объектов была средняя школа № 23, расположенная по улице Буровой. В конце 1970-х годов школа была преобразована в Учебно-производственный комбинат (УПК), где ученики средних школ проходили профессиональное обучение первоначальным навыкам труда. В отдельном одноэтажном здании располагалась секция картинга. Был также картодром, где каждый месяц проходили межшкольные соревнования.

Во время военных действий на территории Чеченской Республики здание школы было разрушено.

Современная реконструкция 
В 2005 году здание школы было восстановлено на средства предпринимателя и мецената М. С Гуцериева. Соглашение о сотрудничестве в социальной сфере между нефтегазовой компанией «РуссНефть» и Правительством Чеченской Республики подписывал Президент республики Ахмад Кадыров.

Впоследствии школа была переименована в гимназию № 7, так как номер № 23 был присвоен другой грозненской школе, расположенной по улице Ханкальской.

В гимназии обучается более тысячи учеников. В здании расположены 40 классных комнат, компьютерный класс, стадион, четыре спортивных зала, включая зал для игр, тренажёрный зал, борцовский зал, теннисный зал, столовая и стоматологический кабинет. При открытии гимназии присутствовали бывший президент Чеченской республики Алу Аханов, глава правительства Рамзан Кадыров, учителя и ученики бывшей школы № 23. Гимназия получила имя «Марем», в честь матери Михаила Гуцериева. Президент «РуссНефти» Михаил Гуцериев жил в Грозном и учился в 23-й школе.

Гимназия является первой современной школой, возведённой за 20 лет в Грозном, и первой в послевоенный период.

Впоследствии Алу Алханов принял решение назвать улицу, где расположена гимназия, именем Михаила Гуцериева.

Известные выпускники школы 
 Известный предприниматель, депутат государственной думы, меценат, писатель М. С. Гуцериев.

Примечания

Ссылки 
 
 

Утраченные здания и сооружения Грозного
Здания и сооружения, утраченные в 1995 году
Школы Грозного
Байсангуровский район
1947 год в Чечне
Здания и сооружения, построенные в 1947 году в России
Здания и сооружения, построенные в 2005 году в России
2005 год в Чечне